Odrowąż – herb szlachecki

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 5 podstawowych 
 Odrowąż – przysiółek wsi Budków w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów
 Odrowąż – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny
 Odrowąż – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec 
 Odrowąż – przysiółek wsi Malnia w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Gogolin 
 Odrowąż – wieś w woj. opolskim, w pow. krapkowickim, w gminie Gogolin 
 Odrowąż – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków 
 Odrowąż – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Witkowo

Zobacz też 
 Odrowążowie (polski ród możnowładczy):
 Bronisława Odrowąż, Czesław Odrowąż. Iwo Odrowąż, Jacek Odrowąż